Natjecanja u bobu na Zimskim olimpijskim igrama 2010. održavala su se u Whistler Sliding Centru, od 20. do 27. veljače 2010.

Muškarci

Dvosjed

Datum: 20. veljače 2010, 17:30h - 19:00h (Vožnja 1 i 2), 21. veljače 2010, 13:30h - 15:45 h (vožnje 3 i 4)

Četverosjed

Žene

Dvosjed

Zemlje sudionice

Lista medalja

Napomena

Izvor

Vanjske poveznice
Qualification System
Vancouver 2010 natjecanje u bobu

Športovi na ZOI 2010.
Bob